Segundo Castillo puede referirse a:

 Segundo Castillo Varela (1913-1993), futbolista peruano; o
 Segundo Alejandro Castillo (1982-), futbolista ecuatoriano.